Patrocinio peut faire référence à :

Prénom 
Patrocinio est un prénom épicène espagnol. María Patrocinio ou María del Patrocinio est un prénom féminin espagnol. Patrocínio est la variante portugaise.
 José Patrocinio Jiménez, coureur cycliste colombien.

Nom 
 José Carlos do Patrocínio, écrivain et journaliste brésilien.

Toponyme 
 Microrégion de Patrocínio, microrégion du Brésil
 Patrocínio, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais
 Patrocínio do Muriaé, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais
 Patrocínio Paulista, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Franca